John Archer (1863-1912) est un homme politique britannique.
 John Archer (1915-1999) est un acteur américain.
 John Archer (1921- ) est un athlète britannique médaillé olympique.
 John Archer (1941- ) est un footballeur anglais.